Mittelstetten ist der Name folgender Orte:

 Mittelstetten (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

 Mittelstetten (Landsberg am Lech), Ortsteil der Stadt Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Mittelstetten (Rain), Ortsteil der Stadt Rain, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Mittelstetten (Schwabmünchen), Ortsteil der Stadt Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Mittelstetten (Wörnitz), Ortsteil der Gemeinde Wörnitz, Landkreis Ansbach, Bayern